David Brown kan syfta på:

David Brown (astronaut)
David Brown (filmproducent)
David Brown (fotbollsspelare)
David Brown (företagare), företagaren och ägaren till traktortillverkaren David Brown
David Brown (golfspelare)
David Brown (musiker), amerikansk musiker och låtskrivare i (Santana)

Se även
 David Brown Ltd. – ett brittiskt verkstadsföretag och tidigare traktortillverkare